Села:
 Анастасівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Анастасівка — Житомирська область, Звягельський район
 Анастасівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Анастасівка — Сумська область, Роменський район

 Анастасівка — колишній хутір на Тернопільщині, нині у складі села Довжанка Тернопільського району

Див. також 
 Анастасьєвка